Kalter Brunnen heißen Quellen:

 Kalter Brunnen (Kaltenbrunner Tal), Quelle mit kurzem Zufluss von rechts zum Kaltenbrunnertalbach in der Haardt, Neustadt an der Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Kalter Brunnen (Langenburg und Billingsbach), Quelle des Kalten Brunnenbachs (zum Holderbach, zur Jagst) an der Waldgemarkungsgrenze der Stadt Langenburg zum Ortsteil Billingsbach der Gemeinde Blaufelden, beide im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Kalter Brunnen (Rothenbucher Forst), Quelle im Rothenbucher Forst im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Kalter Brunnen (Schechingen), Hangquelle mit Abfluss zum Federbach (zur Lein) bei Schechingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kalter Brunnen (Winkelhaid), Schichtquelle im Einzugsgebiet des Röthenbachs im gemeindefreien Gebiet Winkelhaid, Landkreis Nürnberger Land, Bayern